Ци:
 Ци — категория китайской философии и традиционной медицины.

 Ци (Шаньдун) — удельное княжество в древнем Китае, существовавшее в эпоху династии Чжоу, в периоды Чуньцю и Чжаньго, одно из самых мощных царств.
 название для поздних царств, отсылающее к нему: напр., династия Ци, основанная Хуан Чао с захватом Чанъани в 880.
 Ци 杞 — царство в древнем Китае, традиционно считавшееся наследником ритуалов династии Ся.
 Южная Ци и Северная Ци — династии периода Северных и Южных династий.
 Великая Ци — средневековое государство в Китае, вассальное государство империи Цзинь
 Ци Царство Ци () (901—924) было одним из недолговечных режимов в Северном Китае периода Пяти династий.
 Ци — китаизированный вариант фамилии последней императрицы династии Юань, Олджэй-хутуг, личное (корейское) имя Ки Хванг Ху.
 Ци () — посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Цукакаб, с населением 491 человек.
 Ци — фамилия.

См. также 
 Цы
 Qi (стандарт питания)